Rouvrois ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Rouvrois-sur-Meuse im Département Meuse
Rouvrois-sur-Othain im Département Meuse

Siehe auch:
Rouvroy